Василий Минеев:
 Минеев, Василий Григорьевич (1931—2016) — советский и российский агрохимик.
 Минеев, Василий Иванович (1905—1989) — советский военный деятель, генерал-майор (1945 год).